Wild Turkey – bourbon
 Wild Turkey – film del 2003 diretto da Leo Age
 Wild Turkey – gruppo musicale